2016 року збірна України з футболу провела 12 матчів (п'ять товариських, три в рамках Чемпіонату Європи 2016 і ще три в рамках кваліфікації до чемпіонату світу 2018).

Матчі

Україна 1:0 Кіпр

Україна 1:0 Уельс

Румунія 3:4 Україна

Албанія 1:3 Україна

Німеччина 2:0 Україна

Україна 0:2 Північна Ірландія

Україна 0:1 Польща

Україна 1:1 Ісландія

Туреччина 2:2 Україна

Україна 3:0 Косово

Україна 1:0 Фінляндія

Україна 2:0 Сербія

Склад команди 
 Статистику подано станом на 16 листопада 2016 року (в дужках наведено ігри і голи 2016 року)

Тренери

Баланс матчів

Клубне представництво

Примітки

Див. також 
 Матчі збірної України з футболу

Посилання 
 Результати на офіційному сайті ФФУ
 Результати на сайті «Украинский футбол от Дмитрия Трощия»  
 Результати на fifa.com  

2016
2016 у футболі
2016 в українському спорті